Schatzbach ist der Ortsname von

 Schatzbach (Bad Birnbach), Ortsteil des Marktes Bad Birnbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Schatzbach (Selb), Ortsteil der Stadt Selb, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern